Josip Milošević (provincijal), provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca
 Josip Milošević, hrvatski stručnjak za zrakoplovne nesreće